Le nom de Front de libération nationale (abréviation : FLN) ou Front national de libération (FNL) désigne plusieurs mouvements politiques, notamment indépendantistes ou résistants :
 Mouvement de libération nationale (Albanie) ou Front de libération nationale (, LNÇ ou LANÇ, 1942-1945)
 Front de libération nationale (Algérie) (FLN, fondé en 1954)
 Front national de libération de l'Angola (, FNLA, fondé en 1956)
 Front de libération nationale de l'Azawad (FLNA), nom initial du Mouvement arabe de l'Azawad, MAA, fondé en 2012), au Mali
  (FROLINA, années 1990 et 2000), milice rebelle
 Front national de libération du peuple khmer ou Front de libération nationale du peuple khmer (FLNPK, 1979-1992) au Cambodge
 Front national de libération du Congo (FNLC, années 1970), lié aux conflits du Katanga
 Front de libération nationale corse (FLNC), fondé en 1976, scindé à partir de 1988 en plusieurs organisations :
 FLNC Canal historique (1990-1999)
 FLNC-Canal habituel (1990-1996)
 FLNC du 5-Mai (1997-1999)
 FLNC Union des combattants (depuis 1999)
 FLNC des anonymes (2001-2002)
 FLNC du 22-Octobre (fondé en 2002)
 En Éthiopie
 Front national de libération de l'Ogaden (FNLO) (, , FNLO, fondé en 1984)
 Front de libération Oromo ({{lang|om|Adda Bilisummaa Oromoo}} ABO ou OLF, fondé en 1973)
 Front de libération nationale français, appellation utilisée pour revendiquer des attentats antisémites en France en 1978
 Front de libération nationale (Grèce) ( / , EAM, 1941-1946)
 Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS, fondé en 1984), en Nouvelle-Calédonie
 Front Moro de libération nationale (, MNLF, fondé en 1969), aux Philippines
 Front de libération nationale de la Provence (FLNP, 2012)
 Front de libération (Slovénie) (, OF) ou Front de libération de la nation slovène (1941-1945)
 Front national de libération (Syrie) , FNL, fondé en 2018)
 Front de libération nationale du Tchad (FROLINAT, 1966-1993)
 Front national de libération du Sud Viêt Nam (FLN ou FNL), dit Viêt Cong (1955-1975)
 Front de libération nationale du Yémen, FLN, 1963-1978), devenu en 1978 le Parti socialiste yéménite

Voir aussi
 
 Front de libération de la Bretagne (FLB, 1963-2005)
 Front de libération du Québec (FLQ, 1963-1972)
  : voir à cet article pour les diverses organisations dont les noms commencent par ces termes